Csak a zene jelentései:

Csak a zene, a Neoton Família stúdióalbuma, 1977
Csak a zene, a Depresszió koncertalbuma, 2013
 Csak a zene (I'll Be There), 2003-as amerikai–angol vígjáték